Карре́рас () — испанская фамилия. Известные носители:
 Каррерас, Дионисио (1890—1949) — испанский бегун-марафонец.
 Каррерас, Луис (род. 1972) — испанский футболист.
 Каррерас, Майкл (1927—1994) — британский кинорежиссёр.
 Каррерас, Пабло (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Каррерас, Рикардо (род. 1949) — американский боксёр.
 Каррерас, Сагьер — парагвайский футболист, нападающий.
 Каррерас, Хосе (род. 1946) — испанский оперный певец, тенор.
 Каррерас, Энрике (1925—1995) — аргентинский и испанский кинорежиссёр.